Az M70 jelentheti a következőket:

 M70-es autópálya, az M7-es autópályának Szlovénia felé tartó leágazása
 Messier 70, gömbhalmaz a Nyilas csillagképben
 Zastava M70, jugoszláv gépkarabély